Гарде́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Осён. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65185.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 135 км западнее Тулузы, в 16 км к западу от Тарба.

На юго-западе коммуны протекает река  и расположено одноимённое озеро, образованное плотиной.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 420 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 264 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 208 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности — 78,8 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 208 активных жителей работали 196 человек (108 мужчин и 88 женщин), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 56 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Гардер (XVIII век). Исторический памятник с 1997 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи